Paraisópolis (Minas Gerais)
Paraisópolis (bairro de São Paulo)
I Love Paraisópolis - Telenovela da Rede Globo
Tragédia de Paraisópolis

Desambiguação